Detta är en lista över sjöar i Jönköpings kommun baserad på sjöns utlopp. Om någon sjö saknas, sök sjön i grannkommunen eller kontrollera kategorin Insjöar i Jönköpings kommun.

Lista

Jönköpings kommun
 Lista